De UEFA Champions League 2014/15 was het 60e seizoen van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi en het 23e seizoen sinds de invoering van de UEFA Champions League.

De finale werd gespeeld op zaterdag 6 juni in het Olympiastadion te Berlijn. Zowel het stadion als de stad waren voor het eerst gastheer voor dit toernooi. Het was de achtste finale van de EC-I/CL in (West-)Duitsland, Stuttgart (1959, 1988), München (1979, 1993, 1997, 2012) en Gelsenkirchen (2004) gingen Berlijn voor.

De finale werd gespeeld door de Spaanse club FC Barcelona en de Italiaanse club Juventus. Beide clubs stonden voor de achtste keer in de finale van de EC-I/CL. Barcelona (winnaar in 1992, 2006, 2009, 2011; finalist in 1961, 1986, 1994) versloeg Juventus (winnaar in 1985, 1996; finalist in 1973, 1983, 1997, 1998, 2003) met 3-1.

Algemene info 
Ten opzichte van de UEFA Champions League 2013/14 was er niets aan de opzet veranderd. Aan het hoofdtoernooi namen 32 teams deel. Zestien ploegen, de poule nummers 1 en 2, speelden verder in de knock-outfase. De nummers drie van elke poule stroomden door naar de 2e ronde van de UEFA Europa League. De nummer vier was uitgeschakeld.

Deelnemers per land 
In totaal 77 clubteams van 53 lidbonden namen deel aan deze editie van de UEFA Champions League. De UEFA-landenranking bepaalde hoeveel teams iedere bond mocht afvaardigen. Dit seizoen nam er voor het eerst een team uit Gibraltar deel.

Hieronder de verdeling van de plaatsen:
Van de bonden 1–3 kwalificeerden zich vier teams.
Van de bonden 4-6 kwalificeerden zich drie teams.
Van de bonden 7-15 kwalificeerden zich twee teams.
Van de bonden 16-54 kwalificeert zich een team, met uitzondering van Liechtenstein.
De winnaar van de vorige editie, kwalificeerde zich automatisch voor de groepsfase van het toernooi indien zij geen UEFA Champions League-ticket had verkregen voor dit seizoen.

De ranking
De verdeling ging op basis van de ranglijst van de UEFA-coëfficiënten. Hierbij werd gekeken naar de Europese prestaties van seizoen 2008/09 tot en met 2012/13.

Lotingdata
Alle lotingen, met uitzondering van de groepsfase, vonden plaats in het UEFA-hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland. De loting van de groepsfase vond plaats in Monaco.

Teams 
Onderstaande tabel geeft alle deelnemers aan deze editie weer en toont in welke ronde de club van start ging.

TH Titelhouder

Turkije (TUR): Fenerbahçe SK was de regerend kampioen van Turkije, maar werd in het seizoen 2013/14 voor de twee daaropvolgende seizoenen uitgesloten van deelname aan Europees voetbal door de UEFA. Daardoor nam de nummer twee in de Turkse competitie het ticket over en kreeg de nummer drie het ticket voor de derde kwalificatieronde.
Servië (SER): Rode Ster Belgrado was de regerend kampioen van Servië maar werd door de UEFA geweerd uit de CL-voorronde; FK Partizan nam de plek over.

Kwalificatieronde
In de kwalificatie ronden en de play-off ronde werden de teams, gebaseerd op hun UEFA-clubcoëfficiënten tot en met het seizoen 2013/14, gesplitst in geplaatste en ongeplaatste teams. Via loting werden de geplaatste en ongeplaatste teams aan elkaar worden gekoppeld (teams uit hetzelfde land konden niet tegen elkaar loten).

Eerste kwalificatieronde
Aan de eerste kwalificatieronde deden zes teams mee die landskampioen werden in hun land. De winnaars plaatsten zich voor de tweede voorronde. De loting vond plaats op 23 juni 2014. De heenwedstrijden werden gespeeld op 1 juli en 2 juli, de terugwedstrijden op 8 juli 2014. 

|}

Tweede kwalificatieronde
Aan de tweede kwalificatieronde deden 34 teams mee: 31 landskampioenen en de drie winnaars uit de eerste kwalificatieronde. De winnaars plaatsten zich voor de derde voorronde voor kampioenen. De loting vond plaats op 23 juni 2014. De heenwedstrijden werden gespeeld op 15 en 16 juli, de terugwedstrijden op 22 en 23 juli 2014.

|}
 * Wedstrijd werd gespeeld in Larnaca (Cyprus) in verband met de onrust in Israël en de Gazastrook.

Derde kwalificatieronde
De derde kwalificatieronde bestond uit twee aparte constructies: een voor landskampioenen en een voor niet-kampioenen. De winnaars uit beide constructies plaatsten zich voor de play-offronde van dit toernooi; de verliezende clubs uit beide constructies stroomden door naar de play-offronde van de UEFA Europa League 2014/15. De loting vond plaats op vrijdag 18 juli. De heenwedstrijden werden gespeeld op 29 en 30 juli de terugwedstrijden op 5 en 6 augustus 2014.

 * Ploegen uit Israel speelden hun thuiswedstrijd buiten Israël in verband met de onrust in het land. 
 * Ploegen uit Oekraïne en Rusland konden niet tegen elkaar geloot worden. Dit in verband met de onrust tussen beide landen. Hetzelfde gold voor de vierde kwalificatieronde en de groepsfase van het hoofdtoernooi.

Kampioenen
Aan de derde kwalificatieronde voor landskampioenen deden twintig clubs mee: de instromende clubs Aalborg BK, APOEL Nicosia en Red Bull Salzburg en de zeventien winnaars van de tweede kwalificatieronde.

|}
 * Legia Warschau liet een speler invallen die niet speelgerechtigd was. Daarom zette de UEFA de 0–2 overwinning van Legia om in een reglementair forfait, een 3–0 uitslag ten gunste van Celtic FC.

Niet-kampioenen
Aan de derde kwalificatieronde voor niet-kampioenen deden tien clubs mee.

|}

Play-offs
De play-offronde bestond ook uit twee aparte constructies: een voor de lndskampioenen en een voor  niet-kampioenen. De verliezende teams uit beide constructies stroomden door naar de groepsfase van de UEFA Europa League 2014/15.

Kampioenen
De tien winnaars uit de derde kwalificatieronde voor kampioenen namen deel aan de play-offronde voor kampioenen.

|}

Niet-kampioenen
Aan de play-offronde voor niet-kampioenen deden tien clubs mee: vijf nieuwe teams en de vijf winnaars van de derde kwalificatieronde voor niet-kampioenen.

|}

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
De loting vond plaats op donderdag 28 augustus 2014.
Potindeling

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Knock-outfase
Tijdens de loting voor de achtste finales hadden de acht groepswinnaars een geplaatste status en de acht nummers twee een ongeplaatste status. De geplaatste clubs werden geloot tegen de ongeplaatste clubs. Ploegen uit dezelfde groep of hetzelfde land konden in deze ronde niet tegen elkaar worden geloot.

Achtste finales 
De loting vond plaats op 15 december 2014 in Nyon, Zwitserland.
De heenwedstrijden werden gespeeld op 17, 18, 24 en 25 februari, de terugwedstrijden op 10, 11, 17 en 18 maart 2015.

Heenwedstrijden

Terugwedstrijden

Kwartfinales 
De loting vond plaats op 20 maart 2015 in Nyon, Zwitserland. Vanaf de kwartfinales was er geen geplaatste en ongeplaatste status meer en kon iedere club elke andere loten. De heenwedstrijden werden gespeeld op 14 en 15 april, de terugwedstrijden op 21 en 22 april 2015.

|}

Heenwedstrijden

Terugwedstrijden

Halve finales 
De loting vond plaats op 24 april 2015 in Nyon, Zwitserland. De heenwedstrijden werden gespeeld op 5 en 6 mei, de terugwedstrijden op 12 en 13 mei 2015.

|}

Heenwedstrijden

Terugwedstrijden

Finale 

De finale vond plaats op 6 juni 2015 in het Olympiastadion te Berlijn, Duitsland.

Kampioen

Statistieken

Topscorers 
Laatst bijgewerkt tot en met 6 juni 2015.
Bij een gelijk aantal doelpunten geldt het minst aantal speelminuten.

Aantal deelnemers per land per ronde 
 Bye betekent dat het clubs uit dit land zijn vrijgesteld in deze ronde en pas in latere rondes instromen. 

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 2014/15